Im Schatten der Angst steht für:
 Im Schatten der Angst (1956), britischer Spielfilm von Val Guest
 Im Schatten der Angst (1988), deutscher Fernsehfilm von Wolf Gremm
 Im Schatten der Angst (2019), österreichisch-deutscher Fernsehfilm von Till Endemann
 Im Schatten der Angst – Du sollst nicht lügen, österreichisch-deutscher Fernsehfilm von Till Endemann (2023)

Siehe auch:
 Schatten der Angst, Begriffsklärung